La Asociación Rioplatense de Anatomía (ARA) es la continuación de la Sociedad Rioplatense de Anatomía (SRA) que fue creada el 15 de julio de 1964 en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. Sus mentores fueron los Dres. José Luis Martínez (Argentina) y Alfredo Ruiz Liard (Uruguay). La misma reunía a anatomistas de Argentina y de Uruguay. En 1977 cambió su denominación a Asociación para ajustarse a las reglas de personería jurídica. Finalmente, algunos años más tarde daría lugar a la creación de la Sociedad Uruguaya de Anatomía (1993) y de la Asociación Argentina de Anatomía (2000), representando cada una a sendos países. 

Su primer presidente fue el Dr. Alfredo Ruiz Liard (1965-1967) y su último presidente fue el Dr. Ricardo Jorge Losardo (1999-2000). A lo largo de sus 36 años de existencia se realizaron 37 encuentros o congresos anuales, donde se trataron diversos temas de ciencias morfológicas y ciencias afines, en especial, las ciencias médicas y de la salud. Involucraban los campos investigativos, docentes y asistenciales.

Véase también 
 Asociación Panamericana de Anatomía
 Academia Panamericana de Anatomía
 Asociación Centroamericana y del Caribe de Anatomía

Referencias 
 Losardo, Ricardo J.: Historia de la Sociedad-Asociación Rioplatense de Anatomía (1964-2000) International Journal of Morphology, 40 (6): 1602-1617, 2022. 
 Sigarán-Ramírez, M.F.; Cruz-Gutiérrez. R.; Yglesias-Vieto, Á. & Losardo, R.: Historia de la Asociación Centroamericana de Anatomía.  International Journal of Morphology, 36 (3): 1130-1133, 2018.  
 Del Sol, M. & Losardo, R.J.: Congresos de Anatomía del Cono Sur. 21 años de historia. International Journal of Morphology, 38 (3): 689-705, 2020. 
 Rodríguez-Torres, A.: Homenaje póstumo al Profesor Doctor Alfredo Ruiz Liard. Revista Chilena de Anatomía, 16 (2): 281-282, 1998. 

Sociedades científicas
Organizaciones de anatomía